Opaeophora är ett släkte av mossdjur. Opaeophora ingår i familjen Microporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Opaeophora